Der Eisenbahnminister Indiens ist ein Mitglied im Kabinett der indischen Regierung und führt das Eisenbahnministerium. Der Eisenbahnminister ist in der Regel Mitglied des Kabinetts und zuständig für das staatliche Eisenbahnunternehmen Indian Railways, mit 1,3 Millionen Angestellten einer der weltweit größten Arbeitgeber.

Minister

Weblinks 
 All Members of Lok Sabha (Since 1952): Members Biographical Sketches auf der Homepage der Lok Sabha 
 RAJYA SABHA MEMBERS: BIOGRAPHICAL SKETCHES 1952 - 2003 auf der Homepage der Rajya Sabha
 The Councils of Ministers of India

Eisenbahnminister (Indien)
Indien, Eisenbahnminister
Eisenbahnminister